Florian Tardieu, né le  à Istres, est un footballeur français évoluant au poste de milieu défensif à l’ESTAC Troyes.

Biographie 

Le , le transfert de Tardieu au FC Sochaux-Montbéliard est annoncé. Il signe un contrat de trois saisons. C'est la première fois qu'il quitte sa Provence natale après avoir évolué dans les deux clubs de la ville d'Istres et acquis un solide vécu en Ligue 2 malgré son jeune âge. 

Le 24 juillet 2019, Tardieu signe un contrat de trois ans avec Troyes.

Palmarès

Club 
 ESTAC Troyes
Championnat de France de Ligue 2
Champion : 2021

Distinctions individuelles 
Membre de l'équipe-type de Ligue 2 aux Trophées UNFP du football 2021
Trophée du joueur du mois UNFP de Ligue 2 d'avril 2021

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Istres FC
Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur de l'ES Troyes AC
Naissance à Istres
Naissance en avril 1992